Pointbach ist ein Gewässername:
 Pointbach (Fiernitzbach), rechter Zufluss des Fiernitzbachs (zur Haidenaab) bei Guttenthau, Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Pointbach (Klinglbach), linker Zufluss des Klinglbachs, bei Altrandsberg, Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Pointbach (Luigenbach), rechter Zufluss des Luigenbachs (zum Katzbach, zur Schwarzach, zur Naab) bei Luigendorf, Gemeinde Guteneck, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Pointbach (Ödbach), rechter Zufluss des Ödbachs (zur Schlattein) bei Schönkirch, Markt Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Pointbach (Rötzbach), linker Oberlauf des Rötzbachs bis nach Muschenried, Markt Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Pointbach (Stögersbach), linker Oberlauf des Stögersbachs (zur Lafnitz) bis unterhalb von Buchschachen, Gemeinde Markt Allhau, Bezirk Oberwart, Burgenland

Siehe auch:
 Paintbach, rechter Zufluss der Girnitz nahe Ritzlersreuth, Markt Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern